J90 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico West Challow